Имената на всички двухилядници в Швеция са на саамски език.